Kamieńsk (plaats), plaats in Polen
 Kamieńsk (gemeente), gemeente in Polen